3 miejscowości w Polsce: 
 Wypychy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Wypychy – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Wypychy – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów

Zobacz też: Dmochy-Wypychy, Jabłonowo-Wypychy, Jemielite-Wypychy, Koski-Wypychy, Kruszewo-Wypychy, Kęsy-Wypychy, Milewo-Wypychy, Modzele-Wypychy, Nowe Wypychy, Perki-Wypychy, Rogienice-Wypychy, Stare Wypychy, Twarogi-Wypychy, Winna-Wypychy, Wnory-Wypychy, Wyszonki-Wypychy, Zalesie-Wypychy